Mahogany — саундтрек к фильму «Красное дерево», выпущенный в октябре 1975 года. Автором музыки к фильму стал композитор Майкл Массер, также на альбоме присутствуют инструментальные композиции Джила Акси и Джереми Джексона. Специально для фильма Дайана Росс записала песню «Theme from Mahogany (Do You Know Where You’re Going To)», которая заняла первое место в чарте Billboard Hot 100. Сам альбом добрался до 19 места в чарте Billboard 200.

Список композиций 
Сторона «А»
 «Theme from Mahogany (Do You Know Where You’re Going To)» — 3:17
 «Feeling Again» — 3:16
 «You Don’t Ever Have to Be Alone» — 2:34
 «Can You Hear It in My Music» — 3:32
 «Christian’s Theme» — 1:40
 «After You» — 2:13
 «Theme from Mahogany (Do You Know Where You’re Going To) (Instrumental)» — 2:46

Сторона «Б»
 «My Hero Is a Gun» — 3:16
 «Cat Fight» — 1:28
 «Erucu» — 1:23
 «Let’s Go Back to Day One» — 1:36
 «Tracy» — 2:09
 «She’s the Ideal Girl» — 2:43
 «Sweets (And Other Things)» — 1:52
 «Mahogany Suite» — 5:29

Чарты

Примечания

Ссылки 

Саундтреки Дайаны Росс
Альбомы Motown Records
Альбомы, спродюсированные Майклом Массером